L'inafferrabile (Spione) – film muto del 1928 diretto da Fritz Lang
 Spione – genere di anellidi della famiglia Spionidae
 Andrea Spione – trombettista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 James Spione – regista statunitense